Энфилд (; ) — может означать:

Топоним 
 Энфилд () — самый северный боро Лондона, часть исторического графства Мидлсекс.
 Энфилд () — (переписной) посёлок в графстве Мит, провинция Ленстер, Ирландия.
  () — населённый пункт в канадской провинции Новая Шотландия.
  () — пригород австралийского Сиднея (Новый Южный Уэльс).
  () — населённый пункт в американском штате Иллинойс.

 Другое
 Энфилд () — стадион в Ливерпуле, Англия. Домашний стадион футбольного клуба «Ливерпуль».

Оружие 
 Энфилд () — британский револьвер викторианской эпохи калибра .476.
 Энфилд () — британский револьвер времён Второй мировой войны калибра .380.
 Энфилд ( — винтовка Энфилд образца 1853 года) — британская винтовка калибра .577, 1853—1867 годы.

Спорт 
 Энфилд — английский футбольный клуб из города Броксбурн.

Фамилия 
  (1929—2019) — английский теле- и радиоведущий, газетный журналист.
  (род. 1969; известный как Энди Энфилд) — американский тренер по баскетболу.

См. также 

 Энфилдское чудовище
 Энфилдский полтергейст
 Ли-Энфилд
 Снайдер-Энфилд
 Эндфилд